Литвянский сельсовет — упразднённая 1 июля 2013 года административная единица на территории Узденского района Минской области Белоруссии.

Географическое положение 
Расположен в северо-западной части Узденского района, в 7 км от районного центра города Узда.

Состав 
Литвянский сельсовет включал 11 населённых пунктов:
 Великая Уса — деревня.
 Губино — деревня.
 Каменка — деревня.
 Каменка — посёлок.
 Комаровка — посёлок.
 Лисовщина — деревня.
 Литвяны — агрогородок.
 Маковищи — деревня.
 Малая Уса — деревня.
 Новая Старина — деревня.
 Сокольщина — деревня.
Все населённые пункты вошли в состав Узденского сельсовета.

Производственная сфера 
 Производственный сельскохозяйственный кооператив «Литвяны». Специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур, картофеля, льна.

Социально-культурная сфера 
 Учреждения образования: «Литвянская государственная образовательная средняя школа», «Литвянский государственный детский сад»
 Культура: Литвянский сельский Дом культуры и Литвянская сельская библиотека
 Медицинское обслуживание: Каменский и Литвянский фельдшерско-акушерские пункты

См. также 
 Узденский район

Примечания

Ссылки 
 Узденский райисполком 

Упразднённые сельсоветы Узденского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании